OIMB ist die Abkürzung für

 Flughafen Birdschand
 Internationale Organisation der Muslimbruderschaft (International Organization of the Muslim Brotherhood)
 Oregon Institute of Marine Biology

OIMB